

Onomastica
 Teofilo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Teofilo – imperatore bizantino
 Teofilo – giurista bizantino
 Teofilo – monaco tedesco
 Teofilo – vescovo di Benevento
 Teofilo - metropolita della Lituania
 Teofilo di Adana – arcidiacono cilicio
 Teofilo di Alessandria – patriarca di Alessandria
 Teofilo di Antiochia – vescovo siriaco
 Teofilo – personaggio biblico, corrispondente di Luca